Неуязвимый — название ряда фильмов:
 «Неуязвимый» () — гонконгский фильм режиссёра У Сыюань, вышедший в 1977 году.
 «» () — американский фильм режиссёра Кори Аллена, вышедший в 1986 году.
 «Неуязвимый» () — трилогия режиссёра Найта Шьямалана.
 «Неуязвимый» () — американский фильм режиссёра Найта Шьямалана, вышедший в 2000 году.
 «Неуязвимый» () — мультсериал по мотивам одноимённого комикса.

См. также 
 Unbreakable